Il termine mask (che in inglese significa maschera) identifica:

Musica 
 Mask – album dei Bauhaus del 1981
 Mask – album di Roger Glover del 1984
 Mask – album di Vangelis del 1985 
 Mask – singolo di Masami Okui del 1995, dall'album V-sit

Altro 
 Dietro la maschera (Mask) – film del 1985 diretto da Peter Bogdanovich 
 M.A.S.K. – serie televisiva d'animazione
 MASK – videogioco del 1987

Pagine correlate 
The Mask (disambigua)